Cloyd bezeichnet:

 Cloyd Auto Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Cloyd Island, Felseninsel im südlichen Teil des Archipels der Windmill-Inseln vor der Küste des ostantarktischen Wilkeslands